McSorley ist der Familienname folgender Personen:

 Chris McSorley (* 1962), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Gerard McSorley (* 1950), britischer Schauspieler
 John McSorley (* 1941), britischer Speerwerfer und Kugelstoßer
 Marty McSorley (* 1963), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer; Sportkommentator und Schauspieler